The Painted Bird, quatrième album du trio Simulacrum à sortir en l'espace de douze mois ;
 The Painted Bird, roman de Jerzy Kosinski sorti sous le titre français L'Oiseau bariolé ;
 The Painted Bird (Nabarvené ptáče), film tchèque réalisé par Václav Marhoul sorti en 2019.